Onze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Crawford ( ) :
 le comté de Crawford, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État du Michigan ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Crawford, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Crawford, situé dans l'État du Wisconsin.